Ойс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 8 км². Население — 150 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Oitz

Муниципалитеты Наварры